Il singolare del torneo di tennis Punta del Este Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Franco Davín che ha battuto in finale Gérard Solvès 6-2, 4-6, 6-0.

Teste di serie 

 Horst Skoff (primo turno)
 Àlex Corretja (secondo turno)
 Marcelo Filippini (secondo turno)
 Franco Davín (Campione)

 Daniel Orsanic (secondo turno)
 Gérard Solvès (finale)
 Nicolás Pereira (primo turno)
 Oliver Fernández (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Punta del Este Challenger 1994